Wheelock är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Douglas H. Wheelock (född 1960), amerikansk astronaut
 John Hall Wheelock (1886–1978), amerikansk  poet

Engelska efternamn